Відра () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Відра () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Відра.
 Відра () — комуна в Румунії, у повіті Ілфов.
 Відра () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Відра.
 Відра () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Відра () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Відра.
 Відра () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Вирфуріле.